Cardinal inaccessible, une notion mathématique.
 .

Voir aussi 
 Accessibilité.